Ngoni (instrument), muziekinstrument
 Ngoni (taal), taal
 Ngoni (volk), volk